Натуральне число 1271
 1271 рік до нашої ери
 1271 рік нашої ери